Maria Beatriz Farias de Souza (Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1948) também conhecida como Bibi Fiúza e pelo pseudônimo de Kuri é uma poeta e psicóloga brasileira.

História
Graduou-se em psicologia pela Universidade Gama Filho em 1973. Mais tarde, em 1979, concluiu o curso de Comunicação Social pela PUC-RJ. Seu livro de estreia, Lugar Nenhum (1968), teve apresentação de Nestor de Holanda e prefácio de Vinícius de Moraes.

Também em 1968, fundou o grupo de poesia AdVersos, ao lado de Luiz Alfredo Millecco, Ivan Wrigg e Aldir Blanc, entre outros

Obras publicadas

Poesia
 Lugar Nenhum (1968)
 Poemancipação (1970)
 O Negócio da Pia (1972)

 Compêndio de Psicologia (1975)
 Rescaldo (2012)
 Natalinos, em parceria com Luiz Alfredo Millecco ( 2012 )

Prosa
 Dr. PPQuisa (2012)

Ligações externas
 
 

Poetas do estado do Rio de Janeiro